El topónimo Ridgecrest puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Ridgecrest, una ciudad en el estado de California;
 Ridgecrest, un área no incorporada en el estado de Carolina del Norte;
 Ridgecrest, un lugar designado por el censo en el estado de Florida; o
 Ridgecrest, un pueblo en el estado de Luisiana.